Дієго Сааведра Фахардо (; 6 травня 1584, Альхесарес, Мурсія — 24 серпня 1648, Мадрид) — іспанський філософ-гуманіст, історик, публіцист, письменник, дипломат і державний діяч; член Ради Індій. Вивчав право і теологію в Саламанкському університеті (закінчив в 1606); доктор права. Тривалий час жив в Італії. Головний твір — етико-політичний трактат «Ідея про християнського політичного державця, викладена в ста емблемах» («Idea de un príncipe político christiano representada en cien empresas», 1642), спрямований проти мак'явеллізму; автор змальовує в ньому свій ідеал основаних на принципах первісного християнства відносин між людьми і державами.

Твори 

 La república literaria; рукопис 1612, видано в 1655.

Інші видання:

 Alcalá, María Fernández, a costa de Nicolás de Xamares, 1670, Bruselas, Lamberto Marchant, 1677 y Amberes, Juan Bautista Verdussen, 1678… Англійський переклад Londres, 1705 y Londres, 1727 y al alemán en Leipzig, Joh. Erk Kappens, 1748; італійський переклад Francesco Gerbault, Pisa, per Pompeo Polloni e comp., 1767. Французький переклад Lausanne, F. Grasset, 1770. Іспанське видання Gregorio Mayáns y Siscar en Valencia, Antonio Valle, 1730, перевидання Madrid, Juan de Zúñiga, 1735. Видання P. Pineda, con prólogo de Mayáns, Londres, 1744. Видання Porres, Madrid, Ángel de Apontes, 1759. Видання García Prieto, Madrid, Benito Cano, 1788.
 Інший рукопис: Discurso curioso, agudo y erudito acerca de la multitud de libros que cada día se publican y Juicio de los autores en todas facultades, así modernos como antiguos: escribióle M. de M. Secretario de S. M., Gabinete de lectura española, o Colección de muchos papeles curiosos de Escritores antiguos y modernos de la Nación, Editor D. Isidoro Bosarte. Madrid, s. n., s. a. [1793].
 República literaria de Don Diego Saavedra Fajardo [texto primitivo] edición de Manuel Serrano y Sanz. Madrid, Ibérica, 1907. Видання Vicente García de Diego, Madrid, «La Lectura», 1922; Salamanca: Anaya, 1967, видання John Dowling; edición de José Berrio Jiménez, Esplugues de Llobregat, Orbis, 1983; José Carlos de Torres, Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 1985 y Madrid, Libertarias/Prodhufi, 1999; Jorge García López, Barcelona, Crítica, 2006; видання Francisco Javier Díez de Revenga, Murcia, Real Academia Alfonso X El Sabio, 2008.
 Idea de un Príncipe Político Christiano representada en cien empresas. Munich, Nicolao Enrico, 1640; también Milán, s. i., 1642. Італійський переклад — el doctor Paris Cerchieri, Venecia, Marco Garzoni, 1648. Латинські переклади: Bruselas, Ioannes Mommartius et Francisci Vivieni, 1649 y Colonia, Constantinum Munich, 1649. Перше німецьке видання: Amsterdam, Johan Janssonio, dem Jüngern, 1655. Французьке видання I. Rou, París, Compagnie des Libraires du Palais, 1658. Al holandés, Ámsterdam, Arent vanden Heuvel, 1663; англійське видання J. Astry London, Matt. Gylliflower and Luke Meredith, 1700… Видання Vicente García de Diego, Madrid, La Lectura, 1927—1930, 4 vols. [Clásicos Castellanos, 76, 81, 87 y 102]; Madrid, Espasa-Calpe, 1942—1946, 4 vols. Manuel Fraga Iribarne, Salamanca, Anaya, 1972. Видання Quintín Aldea Vaquero, facsímil de Milán, 1642, con estudios preliminares de Rodrigo Fernández Carvajal, Francisco Javier Guillamón Álvarez y J. M. González de Zárate; видання Francisco Javier Díez de Revenga, Barcelona, Planeta, 1988; видання Sagrario López Poza, Madrid, Cátedra, 1999.
 Corona gothica castellana y austriaca políticamente ilustrada. Munich, Juan Jansonio, 1646, muy reimpresa dentro y fuera de España. Otra edición: Barcelona, Daniel y Cortezo, 1887 y con estudio de José Luis Villacañas Berlanga, Murcia, Tres Fronteras, 2008.
 Iuizio de las Artes y de las Ciencias. Su autor Don Claudio Antonio de Cabrera. Madrid, Iulian de Paredes, 1655.
 Obras de don Diego de Saavedra Faxardo cavallero del Orden de S. Iago, del Consejo de su magestad en el Supremo de las Indias … Que contienen 1. Idea de un príncipe político christiano, representada en cien empresas. 2. Corona Gothica, Austriaca y Castellana dividida en dos partes, la segunda parte nunca imprimida. 3. La republica litteraria, Amberes, Juan Bautista Verdussen, 1677—1678. (Перевидання 1678—1687. 3 томи.)
 Locuras de Europa, s. l., s. i., 1748.
 Obras. Madrid, M. Rivadeneyra, 1853. [Biblioteca de Autores Españoles, 25]. (Перевидання 1861, 1866, 1926 та 1947].
 Sus pensamientos, sus poesías, sus opúsculos precedidos de un discurso preliminar crítico, biográfico y bibliográfico sobre la vida y obras del autor e ilustrados con notas, introducciones y una genealogía de la casa de Saavedra, por el José Pío Tejera. Madrid, Fortanet, 1884.
 Obras. Madrid, Sucesores de Hernando, 1910. [Biblioteca de Autores Españoles, 25]. (Перевидання 1861, 1866, 1926 і 1947].
 República literaria, Locuras de Europa, Política y razón de Estado del Rey Católico D. Fernando, nota preliminar por Jacinto Hidalgo. Madrid, Atlas, 1944. Colección Cisneros, 71.
 Obras completas, recopilación, estudio preliminar, prólogo y notas de Ángel González Palencia. Madrid, Aguilar, 1946.
 Introducción a la política y razón de Estado del rey católico don Fernando, 1631; con estudio preliminar de Jorge García López, Barcelona, Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 1984.
 Relación de las cosas que hay dignas de saberse de Roma para quien trata del servicio del Rey en España, edición de José María Díaz Fernández. A Coruña, Xunta de Galicia, 2000.
 Dispertador a los trece Cantones esguízaros (1638).
 Propuesta realizada a la Dieta de Cantones católicos en Lucerna (1639).
 Noticias del tratado de neutralidad entre el condado y ducado de Borgoña (1641)

Примітки 

Політики Іспанії
Політичні філософи
Іспанські філософи
Військові теоретики
Письменники епохи Відродження